Desambiguação